Вейккауслига 1992 () — 62-й сезон чемпионата Финляндии с момента его основания, третий сезон после реформы, и первый под этим названием. В чемпионате принимали участие 12 команд, которые играли друг с другом по три раза. В этом сезоне в чемпионате была введена система с начисленим 3 очков за победу.  Титул завоевал клуб «ХИК» в 18-й раз в своей истории. Общая аудитория лиги составила 393 990 зрителей.

Клубы-участники

Таблица

Результаты встреч

Стыковые матчи

|}

Примечания

Ссылки
 Статистика на rsssf.com
 Чемпионат Финляндии 1992 на urheilumuseo.fi
 Чемпионат Финляндии 1992 на veikkausliiga.hs

1992
Финляндия
Спорт в Финляндии в 1992 году